Here I Am — третий студийный альбом американской певицы Келли Роуленд, выпущенный 22 июля 2011 года на лейбле Universal Motown (Universal Music).

Список композиций

Над альбомом работали

Чарты

Американское издание

Международное издание

История релиза

Примечания 

Альбомы Келли Роуленд
Альбомы, спродюсированные Трики Стюартом
Альбомы, спродюсированные Давидом Гетта
Альбомы, спродюсированные Hit-Boy
Альбомы, спродюсированные Stargate
Альбомы Universal Motown Records